Krieg der Verrückten steht für:

 Krieg der Verrückten, ein Aufstand gegen die Portugiesen auf Timor im 18. Jahrhundert
 Krieg der Verrückten (Film), ein spanischer Spielfilm